Tydeus bezeichnet:

 Tydeus, eine Figur der griechischen Mythologie
 Tydeus (Athener), ein athenischer Politiker
 Tydeus-Maler, ein korinthischer Vasenmaler
 (20952) Tydeus, ein Asteroid aus der Gruppe der Jupiter-Trojaner